Jacques Jaujard (1895-1967) : haut fonctionnaire français
 Robert Jaujard (1896-1977) : vice-amiral français.